Канелонес:

 Канелонес — департамент на юге Уругвая.
 Канелонес — город на юге Уругвая, административный центр одноимённого департамента.